Скорушу има више значења:

 Скорушу (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Скорушу (Валча), насеље у округу Валча у Румунији